Sodom und Gomorrha steht für:

 Sodom und Gomorra, zwei mythische Städte im Alten Testament
 Sodom und Gomorrha (1922), österreichischer Monumentalstummfilm
 Sodom und Gomorrha (1962), Monumentalfilm von Robert Aldrich
 Sodom und Gomorra, den vierten Teil des Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust

Siehe auch:
 Sodom
 Gomorrha